Вавр — европейский топоним и имя собственное франкоязычного происхождения, но не только.

Топонимы 
 Вавр () — франкоязычный город в Бельгии на реке Диль, известный по сражению 1815 года;
 Вавр () — историческая территория и природный регион в Лотарингии;
 Вавр-Сент-Катрин () — голландскоязычный город в Бельгии, находится во фламандском регионе в провинции Антверпен;
 Вавр-Нотр-Дам () — бывшая деревня, ныне часть бельгийского города Вавр-Сент-Катрин;
 Тиль-Вавр () — прежнее историческое название муниципалитета в швейцарском кантоне Невшатель;

Персоналии 
 Доминик Вавр (р.1955) — швейцарский яхтсмен;
 Ролен Вавр (1896-1949) — швейцарский математик, специалист по математической астрофизике;

См. также 
 Вавер
 Вавр () — хутор в Польше, известный по сражению 1831 года между русскими и польскими войсками, ныне район Варшавы;
 Вавра
 Ваврова
 (3732) Вавра
 Ваврен
 Ваврик
 Вавринка